Моте́-Безю́ш () — коммуна во Франции, находится в регионе Франш-Конте. Департамент — Верхняя Сона. Входит в состав кантона Пем. Округ коммуны — Везуль.

Код INSEE коммуны — 70374.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 310 км к юго-востоку от Парижа, в 28 км западнее Безансона, в 55 км к юго-западу от Везуля.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 112 человек.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 66 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 58 были экономически активными, 8 — неактивными (показатель активности — 87,9 %, в 1999 году было 69,2 %). Из 58 активных жителей работали 54 человека (31 мужчина и 23 женщины), безработными было 4 (1 мужчина и 3 женщины). Среди 8 неактивных 5 человек были учениками или студентами, 2 — пенсионерами, 1 был неактивным по другим причинам.

Достопримечательности 
 Дом XVIII века. Исторический памятник с 2012 года

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Верхняя Сона